Raczki bzw. Rączki heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Raczki (Powiat Suwalski), Dorf und Sitz der Gmina Raczki im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Raczki (Sarnaki) in der Gemeinde Sarnaki, Powiat Łosicki, Woiwodschaft Masowien
 Raczki (Gryfino) (bis 1945 Neuteich, Kreis Greifenhagen, Pommern) in der Gemeinde Gryfino, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern

Rączki heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Rączki (Nidzica) (bis 1938 Rontzken. 1938–1945 Hornheim, Kreis Neidenburg, Ostpreußen) in der Gemeinde Nidzica, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rączki (Kluczewsko) in der Gemeinde Kluczewsko, Powiat Włoszczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz 
 
Rączki/Raczki als Namensbestandteil haben die Ortschaften:

 Raczki Elbląskie (bis 1945 Unterkerbswalde, Kreis Elbing, Ostpreußen) in der Gemeinde Elbląg, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Raczki Wielkie (bis 1945 Groß Retzken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen) in der Gemeinde Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Milewo-Rączki in der Gmina Krasne, Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
 Nowe Raczki (bis 1945 Neu Retzken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen) in der Gemeinde Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren